Витенберг — дореволюционное правонаписание названия немецкого города Виттенберга.

Также фамилия:
 Витенберг, Вероника (род. 1988) — израильская художественная гимнастка.
 Витенберг, Ицик Иоселевич (1906—1943) — первый командир еврейского подполья в Вильнюсском гетто.